Vittoria steht für:

 Vittoria, Stadt auf Sizilien
 Vittoria, italienischer Vorname, siehe Viktoria (Name)
 Vittoria (Wein), sizilianische Weine
 Vittoria (Reifenhersteller), italienischer Reifenhersteller 
 Vittoria, Fahrzeuge des italienischen Automobilherstellers Giorgio Ambrosini
 Vittoria Buttress, Felsenkliff auf der Alexander-I.-Insel, Antarktika
 Vittoria, italienisches Passagierschiff, siehe Republic (Schiff, 1872)
 Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria, Orchesterwerk von Ludwig van Beethoven, siehe Wellingtons Sieg

Vittoria ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Vittoria (1525–1608), italienischer Bildhauer
 Tomás Luis da Vittoria (um 1548–1611), spanischer Komponist, siehe Tomás Luis de Victoria

Siehe auch:
 HMS Vittoria, Schiffe
 Santa Vittoria
 Vitoria
 Viktoria (Geographie)